Huttner ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Huttner (1937–2021), deutscher Chemiker
 Markus Huttner (1961–2006), deutscher Historiker
 Ulrich Huttner (* 1965), deutscher Althistoriker
 Wieland B. Huttner (* 1950), deutscher Biochemiker, Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik
Siehe auch:
 Hüttner
 Hutner
 Hutter